79-й чемпионат Франции прошёл в Валь-д’Изер с 16 по 26 августа 2004 года.

Таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты Франции по шахматам
2004 год в шахматах
Август 2004 года
Спорт во Франции в 2004 году